Сборная Перу по футболу до 20 лет представляет Перу на молодёжных соревнованиях по футболу. Максимальный возраст игроков в данной команде не должен превышать 20 лет.

Перуанцы дважды становились бронзовыми призерами молодежного чемпионата Южной Америки: в 1967 и 1971, трижды занимали четвертое место. В финальный турнир молодежного чемпионата мира команда не пробилась ни разу.

Достижения 
 Чемпионат Южной Америки (до 20):
 Бронзовые призеры (1): 1967

Текущий состав 
Состав сборной на молодёжном чемпионате Южной Америки 2015.

Примечания

См. также 
 Сборная Перу по футболу
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд

Ссылки 
 Peru U20 news

Сборная Перу по футболу
Футбол в Перу
Перу